Сидней Харрис Хоу (; 28 сентября 1911, Оттава — 20 мая 1976, Оттава) — канадский хоккеист; трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (1936, 1937, 1943).

Игровая карьера 
На юниорском уровне играл за команду «Оттава Гуннерс»; в сезоне 1927/28 выйдя в финал Мемориального кубка отличился хорошей результативностью, заработав за 8 игр 13 очков (9+4). Затем он присоединился к команде «Оттава Сенаторз», отыграв концовку сезона 1929/30.

По окончании сезона он был арендован в клуб «Филадельфия Квакерз», где отыграл весь следующий сезон. В сезоне 1932/33 он вернулся в «Оттаву Сенаторз», где отыграл два следующих сезона и после переименования команды в «Сент-Луис Иглз». В феврале 1935 года перешёл в «Детройт Ред Уингз», с которым были связаны главные успехи в его карьере; в команде он был одним из лучших бомбардиров и тем самым привёл её к трём Кубкам Стэнли в 1936, 1937 и 1943 годах. 3 февраля 1944 года в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил в одном матче 6 шайб, а «Детройт» выиграл матч со счётом 12:2 и при этом Хоу стал первым игроком в истории «Детройта» с таким достижением.

В 1946 году покинул «Ред Уингз» и перешёл в возрождённую «Оттаву Сенаторз», которая играла в Высшей хоккейной лиге Квебека, в которой по окончании сезона закончил хоккейную карьеру.

Признание 
В 1965 году вошёл в Зал хоккейной славы.

Смерть 
Умер 20 мая 1976 года в родной Оттаве от рака горла; похоронен в Столичном мемориальном саду.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Филадельфия Квакерз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Сент-Луис Иглз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Умершие от рака горла